Stilke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stilke (1840–1900), deutscher Verlags- und Bahnhofsbuchhändler
 Georg H. Stilke (1904–1974), deutscher Verlags- und Bahnhofsbuchhändler
 Hermann Stilke (1803–1860), deutscher Maler
 Hermann Stilke (Buchhändler) (1870–1928), deutscher Verlags- und Bahnhofsbuchhändler
 Hermine Stilke (1804–1869), deutsche Illustratorin und Malerin der Düsseldorfer Schule
 Karin Stilke (1914–2013), deutsches Fotomodel

Siehe auch:
 Stielke